El Polvorín kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Polvorín, Guerrero, Marquelia, 
 El Polvorín, Veracruz, San Andrés Tuxtla, 
 El Polvorín, Morelos, Cuautla, 
 El Polvorín, Michoacán de Ocampo, Zitácuaro, 
 El Polvorín, Aguascalientes, 

Robotskapade Mexikoförgreningar